Михаи́л Анто́нов:
 Антонов, Михаил Александрович (род. 1986) — российский шоссейный велогонщик.
 Антонов, Михаил Васильевич (1866—1914) — донской казак, есаул, герой Первой мировой войны.
 Антонов, Михаил Иванович (1907—1970) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Антонов, Михаил Игнатьевич (1871—1939) — художник-график.
 Антонов, Михаил Моисеевич (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Антонов, Михаил Фёдорович (род. 1927) — советский учёный-обществовед. Примечания